George Williams puede referirse a las siguientes personas:
 George Williams George Williams; fundador del movimiento YMCA, británico.
 George Christopher Williams George Christopher Williams, biólogo evolutivo estadounidense.
 George Williams (futbolista) George Christopher Williams, futbolista galés.
 George Washington Williams George Washington Williams, jurista, historiador, clérigo y político estadounidense.
 George Williams (atleta) George Williams, atleta británico especialista en marcha atlética